В този списък на президентите на Федеративна република Бразилия са изброени 37-те лица, които ръководят правителството и държавата в историята на страната, от провъзгласявяването на републиката на 15 ноември 1889 г. Държавните глави от пре-републиканския период са включени в списъка на управителите на Бразилия.

Този списък съдържа само президентите, официално положили клетва в длъжност, без да се броят двете управляващи военни хунти, () от 1930 и 1969 г., междинните председателства на Раниери Мадзили (през 1961 и 1964 г.), както и трима президенти (Родригис Алвис, Танкредо Невис и Жулио Престис), който не полагат клетва, първите двама понеже умират по-рано, и третия – поради военен преврат. Последната колона показва поредния номер на конституционния мандат, който, в условията на институционална криза, е само ориентировъчен.

Настоящият президент на Бразилия е Жаир Месияс Болсонаро (от 1 януари 2019 г.), който служи като 38-ият президент на страната.

Цветовете показват начина на избиране на отделните президенти, като някои от тях са избрани чрез пряко гласуване (вкл. и вицепрезидентите им), а други президенти са избрани косвено или от революционни движения и военни хунти.

Бразилската републиканска история допреди две – три десетилетия е била изпълнена с много сътресения, военни правителства и хунти, които в нарушение на закона са променяли избирателните правила, за да удължат престоя си във властта. Едно от най-ярките изключения в този аспект е Жуселину Кубичек – един от малцината бразилски президенти, който може да се счита за напълно демократичен.

Президенти

Живи бивши президенти 
Към  има шестима живи бивши президенти на Бразилия. Най-скорошната смърт на бивш президент е на Итамар Франко (1992 – 1995) на 2 юли 2011 г. по долу са изображенията на бившите президенти:

Времева линия

Бележки

Източници

Вижте също 
 Управители на Бразилия (преди обявяването на Републиката (1495 – 1889)
 Министър-председатели на Бразилия
 Първи дами на Бразилия
 Губернатори на бразилските щати

Външни препратки 
 Официална страница на бразилското президентство
 Галерия на президентите, на сайта на бразилското президентство

Списъци на хора